Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moselle Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizieren sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 15. und 16. September 2018 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 84 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Metz